La palabra Musica ficta o Música ficta puede referirse a:
 Musica ficta: término musical usado en la teoría de la música europea anterior a 1600.

Uno de los cuatro conjuntos musicales:
 Música Ficta (Argentina) (1975-): grupo de música antigua argentino dedicado al estudio de música medieval y renacentista europea, y del período colonial latinoamericano.
 Música Ficta (Colombia) (1988-): grupo de música antigua colombiano dedicado a la interpretación del repertorio latinoamericano y español del Renacimiento y del Barroco. Director Carlos Serrano.
 Musica Ficta (Dinamarca) (1996-): grupo de música antigua danés. Director Bo Holten.
 Musica Ficta (España) (1992-): grupo de música antigua español dedicado a la interpretación de música polifónica renacentista. Director Raúl Mallavibarrena.